Такмичење у пливању у дисциплини 200 метара мешовитим стилом за мушкарце на Светском првенству у пливању 2019. одржано је 24. јула (квалификације и полуфинале) и 25. јула (финале) као део програма Светског првенства у воденим спортовима. Трке су се одржавале у базену Универзитетског спортског центра Намбу у јужнокорејском граду Квангџуу.

За трке у овој дисциплини било је пријављено 55 такмичара из 49 земаља.

Нови светски првак постао је репрезенттаивац Јапана Даија Сето који је финалну трку испливао у времену 1:56,14 минута. Сребрну медаљу освојио је репрезентативац Швајцарске Жереми Депланш, док је бронза припала браниоцу титуле из 2017. Американцу Чејсу Калишу.

Освајачи медаља

Званични рекорди 
Пре почетка такмичења званични свестки рекорд и рекорд шампионата у овој дисциплини су били следећи:

Резултати квалификација 
За такмичење у тркама на 200 метара мешовитим стилом за мушкарце било је пријављено 55 такмичара из 49 земаља, а свака од земаља имала је право на максимално два такмичара у овој дисциплини. Квалификационе трке одржане су 24. јула у јутарњем делу програма, са почетком од 10:50 по локалном времену, пливало се у девет квалификационих група, а пласман у полуфинале остварило је 16 такмичара са најбољим резултатима квалификација.

Полуфинале 
Полуфиналне трке су пливане 24. јула у вечерњем делу програма са почетком од 21:31 часова по локалном времену.

Прво полуфинале

Друго полуфинале

Финале 
Финална трка је пливана 25. јула са почетком од 21:05 часова.

Види још 
 Светско првенство у пливању 2019.

Референце

Спољашње везе 
 

мешовито